Buber:
 Margarete Buber-Neumann (1901–1989)
 Martin Buber (1878–1965)
 Paula Buber (1877–1958)
 Salomon Buber (1827–1906)
 (16355) Buber